Příjmení Heřmánek nosí více různých osobností:

 František Heřmánek (1913–1974) – český fotbalista
 František Heřmánek (spisovatel) (1901–1946) – český spisovatel, básník a rozhlasový pracovník
 Jan Heřmánek (1907–1978) – československý sportovec boxer, olympionik
 Karel Heřmánek (* 1947) – český herec a divadelní podnikatel
 Karel Heřmánek mladší (* 1989) – český herec
 Miloslav Heřmánek – český grafik a architekt
 Zdeněk Heřmánek (* 1948) – český hokejista
 Hana Heřmánková (* 1963) – česká manažerka a moderátorka

Podobné příjmení 
 Heřman